Sommet du G20 de 2009 peut faire référence :
 au sommet du G20 qui s'est tenu en avril 2009 à Londres, au Royaume-Uni
 au sommet du G20 qui s'est tenu en septembre 2009 à Pittsburgh, aux États-Unis